Neun Brüder steht für:

 Neun Brüder Chercheulidse, georgische Märtyrer und Nationalheilige
 Die neun Brüder, die in Lämmer verwandelt wurden, und ihre Schwester (Les neuf frères métamorphosés en moutons et leur soeur), französisches Volksmärchen